La Prva liga Republike Srpske 2005-2006 è stata l'undicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la quarta come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2006-2007.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2005-2006
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2005-2006
 Kup Bosne i Hercegovine 2005-2006
 Kup Republike Srpske 2005-2006

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Edizioni della Prva liga Republike Srpske